Гольтгоер (Holthoer) — фамилия.

Известные носители:
 Гольтгоер, Александр Фёдорович (1805—1870) — русский генерал-лейтенант; Георгиевский кавалер.
 Гольтгоер, Константин Александрович (1865—1933) — русский генерал, герой Первой мировой войны.
 Гольтгоер, Михаил Фёдорович (1823—1899) — тайный советник, сенатор, юрист, российский государственный деятель.
 Гольтгоер, Фёдор Григорьевич (1771—1848) — русский генерал-лейтенант; Георгиевский кавалер.